Sardes est nom propre qui peut faire référence à :

Peuple 
 Sardes, peuple d'Europe du Sud originaire de la Sardaigne, île de la Méditerranée et région d’Italie.

Toponyme 

 Sardes, ancienne ville d’Asie mineure, capitale de la Lydie, actuellement en Turquie dans la province de Manisa.

Anthroponyme

Personnalités anciennes 
  (), martyr et saint chrétien ;
 Atticos de Sardes (), vainqueur olympique grec ;
 Euthyme de Sardes (754-831), prélat byzantin ;
 Méliton de Sardes (), auteur et apologète chrétien ;
 Straton de Sardes (), écrivain grec, auteur et compilateur d'épigrammes pédérastiques ;
 , sculpteur grec ;
 Zonas de Sardes (), poète grec ;

Patronyme 

 Guillaume de Sardes (1979-), écrivain-photographe, réalisateur et commissaire d'exposition français ;

Zoologie 
 , espèce de papillon décrite du genre Euploea ;
 , espèce de papillon du genre .

Divers 
 Parti des Sardes, parti politique social-démocrate et séparatiste italien en Sardaigne.
 Union des Sardes, parti politique italien en Sardaigne.

Patronyme français